Seznam tržaških oziroma (v obdobju 1828-1977) tržaško-koprskih škofov:

 Frugifero od 547. ali 549.
 Severo od 571.
 Firmino od 602.
 Gaudenzio od 680.
 Giovanni od 731.
 Leone od 804.
 Taurino od 911.
 Radaldo od 929.
 Giovanni od 948.
 Pietro od 991.
 Ricolfo od 1007.
 Adalgero od 1031.
 Eriberto od 1080.
 Artuico od 1106.
 Detemaro od 1135.
 Wernardo od 1140.
 Enrico da Treviso od 1187.
 Lintoldo da Duino od 1187.
 Woscalco od 1190.
 Enrico od 1199.
 Gerardo od 1199.
 Corrado da Gemona od 1214.
 Leonardo od 1231.
 Volrico De Portis od 1233.
 Giovanni od 1236.
 Arlongo od 1254.
 Guarniero della Cucagna od 1255.
 Arlongo od 1255.
 Ulvino De Portis od 1281.
 Giacomo da Cividale od 1285.
 Brissa de Toppo od 1285.
 Giovanni Della Torre od 1299.
 Enrico Rapicio od 1300.
 Rodolfo Pedrazzani da Robecco od 1302.
 Giusto (o Gilone) da Villalata od 1320.
 Guglielmo Franchi od 1327.
 Pace da Vedano od 1330.
 Giovanni Gremon od 1341.
 Francesco Dellamelia od 1342.
 Ludovico Della Torre od 1346.
 Antonio Negri od 1349.
 Angelo Canopeo od 1369.
 Enrico de Wildenstein od 1383.
 Simone Saltarelli od 1396.
 Giovanni Ubaldini od 1408.
 Nicolò de Carturis od 1409.
 Enea Silvio Piccolomini od 1447., papež Pij II od 1458.
 Antonio Goppo od 1451.
 Acacio de Sobriach od 1486.
 Luca Rinaldi da Veglia od 1501.
 Pietro Bonomo od 1502.
 Francesco Rizzano od 1549.
 Antonio Paragües e Castillejo od 1549.
 Giovanni Betta od 1560.
 Andrea Rapicio od 1567.
 Giacinto Frangipane od 1574.
 Nicolò Coret od 1575.
 Giovanni Wagenring od 1592.
 Ursino de Bertiis od 1597.
 Rinaldo Scarlicchio od 1621.
 Pompeo Coronini od 1631.
 Antonio Marenzi od 1648.
 Francesco Massimiliano Vaccano od 1663.
 Giacomo Ferdinando Gorizzutti od 1673.
 Giovanni Francecso Miller od 1692.
 Luca Sartorio Delmestri od 1718.
 Leopoldo Giuseppe Petazzi od 1740.
 Antonio Herberstein od 1761.
 Francesco Filippo Inazaghi od 1775.
 Sigismund Anton von Hohenwart od 1791.
 Ignazio Gaetano da Buset od 1796.
 Antonio Leonardis da Lucinico od 1821.
 Matevž Ravnikar od 1830.
 Jernej Legat od 1846.
 Juraj Dobrila od 1875.
 Janez Nepomuk Glavina od 1882.
 Andrej Šterk od 1896.
 Frančišek Ksaverij Nagl od 1902.
 Andrej Karlin od 1911.
 Angelo Bartolomasi od 1919.
 Alojzij Fogar od 1923.
 Antonio Santin od 1938.
 Lorenzo Bellomi od 1977.
 Eugenio Ravignani od 1997.
 Giampaolo Crepaldi od 2009.
 Enrico Trevisi od 2023

Trst
Trst

Škofija Trst
Nadškofija Trst